Adriana Chechik (nascida em 4 de novembro de 1991) é uma atriz pornográfica norte-americana. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2013, aos 22 anos de idade.

Biografia
Chechik nasceu em Downingtown, Pensilvânia. Ela cresceu em um orfanato. Chechik foi informada de que ela é descendente de russo, sérvio e inglês, mas afirma que ela não tem certeza se isso é verdade. Chechik é formada em bioquímica pela Universidade Drexel.

Prêmios

Ligações externas

 Adriana Chechik no Babepedia

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Alunos da Universidade Drexel
Naturais da Pensilvânia
Norte-americanos de ascendência sérvia
Norte-americanos de ascendência russa